Christian Ehrenfried Charisius ist der Name folgender Personen:

* Christian Ehrenfried Charisius (Politiker, 1647) (1647–1697), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Christian Ehrenfried Charisius (Politiker, 1722) (1722–1773), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Christian Ehrenfried Charisius von Olthoff (1691–1751), schwedischer Regierungsbeamter, Diplomat und Theaterschriftsteller